

Botanique
 Poa est le nom de genre des pâturins, plantes de la famille des Poacées

Toponymie 
 Poa, la commune rurale du département de Kayao au Burkina Faso ;
 Poa, la commune rurale du département de Koti au Burkina Faso ;
 Poa, la commune rurale du département de Kyon au Burkina Faso ;
 Poa, la commune et le chef-lieu du département de Poa au Burkina Faso ;

Acronymes

Le sigle POA peut désigner :
 Pacific Ocean Area (POA) est un commandement des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Paris Opera Awards, un concours de chant lyrique à Paris ;
 Poison ou Antidote, deuxième album de Dadju sorti en 2019.
 Plan d'ordonnancement applicatif ;
 Portable Object Adapter, un terme anglais désignant un concept informatique relevant de l'architecture distribuée CORBA : l'adapteur portable d'objet ;
 Porto Alegre : capitale de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil ;
 Power of Attorney en anglais, qui signifie mandat ou procuration ;
 Pride of America, navire de croisière appartenant à l'armateur norvégien NCL, livré en 2004 par le chantier Lloyd Werft à Bremerhaven (Allemagne). Ce navire avait coulé lors de sa construction dans le port de Bremerhaven un an avant son lancement lors d'une forte tempête.
 Programmation orientée aspect, un paradigme de programmation qui permet de séparer les considérations techniques des descriptions métier dans une application ;
 Projet d'ouvrage d'art ;
 L'armée Vlassov était une formation militaire constituée de Russes luttant aux côtés de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Ses soldats portaient un brassard arborant le sigle POA, pour Русская Освободительная Армия, signifiant « armée de libération de la Russie ».
 Prix de l'anarchie (Price of Anarchy'' en anglais)
 Proactiva Open Arms, ONG apportant son aide aux migrants en Méditerranée.

Code
POA est un code qui peut représenter :
 le code IATA pour l'aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre, au Brésil.

Voir aussi

Les paronymes : Poi, Pois, Poix, Poids.

Homonymie de toponyme